

Geografia 
 Francia
 Blaisy – comune nel dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est
 Blaisy-Bas – comune nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Blaisy-Haut – comune nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Lachapelle-en-Blaisy – comune nel dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est
 Lamothe-en-Blaisy – comune nel dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est